Comté de Saint Louis peut désigner :

 comté de Saint Louis, un comté dans l'État du Missouri ;
 comté de Saint Louis, un comté dans l'État du Minnesota.